Kyrieleis är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Helmut Kyrieleis
 Richard Kyrieleis

Se även 

 Kyrie eleison 

Efternamn